Moncada hace referencia a varios artículos:

Lugares
Moncada (Tarlac), municipio filipino, en la provincia de Tarlac.

En Cuba
Cuartel Moncada, antiguo cuartel militar cubano, en Santiago de Cuba.
Estadio Guillermón Moncada, en la ciudad de Santiago de Cuba
Moncada (Cuba), localidad en el municipio de Viñales (Pinar del Río).

En España
Moncada, municipio en la provincia de Valencia.
Acequia Real de Moncada
Azud de la Real Acequia de Moncada
Moncada y Reixach, municipio en la provincia de Barcelona.
Estación de Moncada-Bifurcación (Montcada Bifurcació)
Estación de Moncada-Ripollet (Montcada-Ripollet)
Estación de Moncada y Reixach-Manresa (Montcada i Reixac-Manresa)
Estación de Moncada y Reixach-Santa María

Apellido
Por orden cronológico
Sancho de Moncada, arbitrista español (1580-1638)
Luis José de Orbegoso y Moncada (1795 – 1847), militar y político peruano
Guillermo Moncada, militar cubano (1841-)
José María Moncada, presidente de Nicaragua (1870-1945)
José Moncada Calvache, pintor español (1893-1988)
Eduardo Hernández Moncada, músico mexicano (1899–1995)
Evelio Moncada (1925 – 1967), músico colombiano
Santiago Moncada, escritor español (1928)
Jesús Moncada de la Fuente (1934), ingeniero agrónomo mexicano
Milagros Moncada Ferrera, botánico cubana, cuya denominación convencional de autor de nombre científico es "Moncada" (1937-)
Jesús Moncada, escritor español en lengua catalana (1941-2005)
Salvador Moncada, médico hondureño-británico (1944)
Fernando Meza Moncada (1946), médico y político chileno
Luis Mario Moncada (1963-), actor y dramaturgo mexicano

Casa de Moncada
Casa de Moncada: linaje nobiliario español:
Ramón I de Moncada (1150-1190 o 1191) 
Ramón II de Moncada (1188 - 1229)
Ramón III de Moncada ( ? – 1286/90)
Gastón de Moncada (nombre de varios nobles de esta casa)
Guillén Ramón de Moncada (nombre de varios nobles de esta casa)
Elisenda de Moncada (1292 -1364), reina consorte de la Corona de Aragón
Hugo de Moncada (1476 - 1528), militar y virrey 
Francisco de Moncada y Cardona (1532 - 1594) 
Miguel de Moncada(-1612)
Francisco de Moncada (1586 - 1635), historiador y diplomático
Luis Guillén de Moncada y Aragón (1614-1672)
Fernando de Aragón y Moncada (1644-1713)
Fernando de Moncada y Gaetano (1646 - 1712)
Catalina de Moncada y Aragón (1665-1727)
Luis Antonio de Belluga y Moncada, el cardenal Belluga (1662-1743)
Juan de la Cruz Belbis de Moncada y Pizarro (1756 - 1835)

Historia
Asalto al cuartel Moncada, 26 de julio de 1953